Huozhuangzi (kinesiska: 霍庄子) är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 22 kilometer nordost om stadens centrum.

Runt Huozhuangzi är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Wangchuanchang,  km sydväst om Huozhuangzi. Trakten runt Huozhuangzi består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina